El rostre (del llatí rostrum, amb el significat de 'bec') són una sèrie d'estructures presents al cap en diferents grups d'animals. El seu ús en diferents grups animals no indica una relació filogenètica ni embrionària dels òrgans:

 En els crustacis, el rostre és l'extensió anterior de la cuirassa situada davant dels ulls.
 En els insectes de l'ordre dels hemípters, el rostre és el nom donat a l'aparell bucal. També es pot anomenar rostre el llarg musell dels corcs.
 Els mol·luscs gastròpodes tenen un rostre o probòscide.
 El bec o musell d'un vertebrat també es pot denominar rostre o cara.

Referències 

Anatomia animal